ТРА — многозначная аббревиатура:
 ТРА — техническо-распорядительный акт
 Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции
 ТрА — транспортная авиация
 ТРА — Театр российской армии

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей